Stefan IV kan syfta på:
Stefan III, påve 720-772, känd som Stefan IV från 1500-talet till 1960
Stefan IV, påve 816-817
Stefan IV av Ungern

Regentnamn